

Települések
Várhegy, Lécfalva (Románia, Kovászna megye) része, 1899-ig önálló település
Várhegy, falu Romániában, Maros megyében, Marosszentanna községben;
Várhegy, falu Horvátországban, a Muraközben, Muraszentmárton faluközösségben;
Gyergyóvárhegy, községközpont Romániában, Hargita megyében

Földrajzi nevek
Várhegy, magaslat Budapest I. kerületében, amelyen a Budai Várnegyed helyezkedik el;
Várhegy, vár dombja Sajónémeti községben;
Várhegy, domb Esztergomban, alatta az Esztergomi prímási pincerendszer található;
Várhegy, hegy Sátoraljaújhelyen, a hegyen található a sátoraljaújhelyi vár romja.